Brunokirche nennt man Kirchengebäude, die dem heiligen Bruno von Köln, dem Märtyrer Brun von Querfurt, dem heiligen Erzbischof Bruno von Sachsen dem Bischof Bruno von Würzburg geweiht sind.

Bruno-von-Köln-Kirche:
 St. Bruno (Düsseldorf)
 San Bruno (Rom)
 St-Bruno (Lyon)

Bruno-von-Querfurt-Kirche:
 St. Bruno (Bartoszyce) (Bartenstein), Polen
 St. Bruno (Giżycko) (Lötzen), Polen
 St. Bruno in Tschernjachowsk (Insterburg), Russland, siehe Tschernjachowsk #Kirche St. Bruno
 St. Bruno von Querfurt (Langeneichstädt), Sachsen-Anhalt
 St. Salvator (Querfurt) (1910 bis 1912 St. Bruno; Pfarrgemeinde heißt weiterhin St. Bruno), Sachsen-Anhalt
 Schlosskirche  St. Maria, Peter und Paul und Bruno der Burg Querfurt, Sachsen-Anhalt
 Klosterkirche B. Maria Virgo et S. Bruno martyr in Eilwersdorf (wüst), Sachsen-Anhalt

Bruno-von-Querfurt-Kapelle:
 St. Bruno-Kapelle, Eselswiese Querfurt, Sachsen-Anhalt, 1721 zum Wiesenhaus umgebaut
 St. Bruno-Kapelle (wüst), Thaldorf Querfurt, Sachsen-Anhalt
 St. Bruno-Kapelle (im Dreißigjährigen Krieg abgetragen), Dechantsberg Querfurt, Sachsen-Anhalt

Bruno-von-Sachsen-Kirche:
 St. Bruno (Köln)

Bruno-von-Würzburg-Kirche:
 St. Bruno (Würzburg)

Einzelnachweise